Okręty US Navy o nazwie USS "Morris":

Pierwszy "Morris" został zajęty jako pryz, a następnie kupiony przez Kongres Kontynentalny. został zniszczony w sierpniu 1779.
Drugi "Morris" był szkunerem operującym na rzece Missisipi w czasie amerykańskiej wojny o niepodległość. 
Trzeci "Morris" był okrętem w czasie wojny amerykańsko-meksykańskiej w 1946.
Czwarty "Morris" był szkunerem zajętym w październiku 1846 i sprzedanym w 1848.
Piąty "Morris" (TB-14) był torpedowcem będącym w służbie w latach 1898-1919.
Szósty "Morris" (DD-271) był niszczycielem typu Clemson, który był w służbie w latach 1919-1922.
Siódmy "Morris" (DD-417) był niszczycielem typu Sims, który był w służbie w latach 1940-1945.
Ósmy "Morris" (PC-1179) wszedł do służby jako "PC-1179" w 1943 i został wycofany w 1946. Przemianowany na "Morris" w 1956 został skreślony z listy okrętów w 1960.

Morris